

Toponymes 

 Abberton, un village dans l'Essex, en Angleterre ;
 Abberton, un village dans le Worcestershire, en Angleterre ;
 Abberton Reservoir, un grand réservoir d'eau douce situé dans l'Essex, en Angleterre, près du village d'Aberton.

Patronymes 

 , surfeur australien ;
  (né en 1973), surfeur australien ;
  (né en 1979), surfeur australien ;
  (né en 1974), surfeur australien.